Ки́кины пала́ты — памятник архитектуры петровского барокко, находящийся в Санкт-Петербурге по адресу Ставропольская улица, дом 9.

Это единственный сохранившийся до нашего времени дом адмирала-советника и одного из сподвижников Петра I — Александра Кикина (Кикин имел также участок в центре города, на месте которого сейчас расположен Зимний дворец). Дом был построен в 1714—1720 годах неизвестным архитектором (предположительно Андреасом Шлютером) недалеко от смоляного двора. В 1718 году Кикин был казнён за организацию побега из России царевича Алексея Петровича, а его дом взят в казну.

В 1719—1727 годах здесь находилась коллекция петровской кунсткамеры и личная библиотека Петра I. В 1720-х годах Кикины палаты были перестроены неизвестным архитектором. С 1733 года здесь разместились канцелярия, лазарет и церковь лейб-гвардейского Конного полка.

В 1829 году здание было перестроено по проекту архитектора Александра Штауберта, а декор в стиле барокко уничтожен.

Во время Ленинградской блокады Кикины палаты сильно пострадали, но в 1952—1956 годах были восстановлены в предполагаемом первоначальном виде архитектором Ириной Бенуа. В настоящее время в здании размещается музыкальный лицей.

В марте 2020 года была начата масштабная реставрация фасада палат.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Здания и сооружения, построенные в 1720 году в России
Дворцы, построенные в 1720-е годы
Памятники архитектуры Санкт-Петербурга
Барочная архитектура Санкт-Петербурга
Петровское барокко
Здания и сооружения Центрального района
Здания и сооружения, заложенные в 1714 году
1720-е годы в Санкт-Петербурге